Districte de Cachar, divisió administrativa de l'Índia a l'estat d'Assam 
 Districte de North Cachar Hills, divisió administrativa d'Assam amb capital a Haflong 
 North Cachar Hills District Council, cos administratiu del districte d'Assam (Índia)